SPATA16 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 569 амінокислот, а молекулярна маса — 65 263.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез. 
Локалізований у апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки